Asse (Duitsland), een gebergte in Duitsland
Asse (Luik), een gehucht in de deelgemeente Mortroux van Dalhem in de Belgische provincie Luik
Asse (Vlaams-Brabant), een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant